O Rei do Chocolate é um programa de televisão italiano que foi ao ar na Real Time. O programa é protagonizado pelo confeiteiro Ernst Knam, que cria doces para os vários clientes com a ajuda de seus colegas.

Formato

Episódios

1ª Temporada

2ª Temporada

3ª Temporada

O Rei do Chocolate: A escola

Links externos 

 Em falta ou vazio |título= (ajuda) !Páginas com citações sem título
!Páginas com citações e URLs vazios
Programas de televisão sobre culinária
Programas de televisão que estrearam em 2012
Programas de televisão da Itália